Glavice je lahko:
 Glavice, Bugojno (Bosna in Hercegovina)
 Glavice, Hrvaška